Андрей Телятевский: Телятевский, Андрей Андреевич — князь Андрей Андреевич Телятевский прозванием Хрипун (?—1612) — боярин из рода Телятевских, государственный и военный деятель Смутного времени.
 Телятевский, Андрей Петрович (ум. 1569) — русский военный деятель, сын боярский и голова, затем опричный воевода.